Do soutěže mužské dvouhry pařížského grandslamu French Open 2016 nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Z kvalifikace prošlo dvacet hráčů, z toho šestnáct řádně po vítězstvích ve třech kvalifikačních kolech a čtyři jako tzv. šťastní poražení. Turnaj probíhal mezi 22.  květnem až 5. červnem 2016. Obhájcem titulu byl čtvrtý hráč světa Stan Wawrinka ze Švýcarska, který v zápase o finále podlehl nasazené dvojce Andymu Murraymu.

Federerovo a Nadalovo odstoupení 
Třetí hráč žebříčku a vítěz z roku 2009 Roger Federer se z grandslamu 19. května 2016 odhlásil, aniž by specifikoval zdravotní příčinu. Přerušil tak sérii 17 startů na Roland Garros v řadě a také stanovil nový rekord otevřené éry 65 účastmi v hlavní soutěži Grand Slamu bez přerušení. Tento rekordní zápis činil 69 startů včetně kvalifikací a 73 včetně grandslamových juniorek. Naposledy předtím na majoru nestartoval na US Open 1999. 34letý Švýcar na pařížských dvorcích trénoval jen 20 minut ve středu 18. května.

Devítinásobný španělský vítěz Rafael Nadal svolal před utkáním třetího kola proti krajanovi Marcelu Granollersovi tiskovou konferenci, na které oznámil odstoupení z turnaje. Příčinou bylo zraněné levé zápěstí, kvůli němuž už ve 2. kole proti argentinskému tenistovi Facundu Bagnisovi hrál s utišující injekcí a přes noc se tyto problémy zhoršily: „Ve čtvrtek jsem ještě mohl hrát, ale v noci to začalo víc a víc bolet a dneska se zápěstím vůbec nemohu hýbat,“ uvedl.

Kariérní a nekalendářní grandslam pro Novaka Djokoviće 

Stejně jako na úvodním majoru roku Australian Open postoupili do finále první dva hráči žebříčku Srb Novak Djoković a Skot Andy Murray. Přestože Srb úvodní sadu ztratil, zbylé tři vyhrál a po 3:03 hodinách zkompletoval titulem z Roland Garros kariérní Grand Slam jako osmý tenista historie, když ovládl všechny čtyři velké turnaje. Ve dvaceti devíti letech byl s Andrem Agassim nejstarším, kterému se tento výkon podařil. Po výhrách ve Wimbledonu, US Open a na Australian Open navíc dosáhl na tzv. nekalendářní grandslam, když triumfoval na čtyř majorech v řadě. Po Rodu Laverovi (1969) se stal druhým mužem otevřené éry, jenž takového výsledku dosáhl a po Donu Budgeovi třetím tenistou historie.

Z předchozích tří pařížských finále 2012, 2014 a 2015 odešel Djoković poražen. Trofej znamenala jeho šedesáté páté turnajové vítězství na okruhu ATP Tour a dvanáctým vavřínem z majoru se posunul na čtvrté místo historických tabulek, které sdílel s Australanem Royem Emersonem, respektive třetí pozici open éry. Do žebříčku ATP si připsal 2 000 bodů a získal částku 2 000 000 eur, finalista pak poloviční prémii.

Andy Murray se stal prvním britským finalistou Roland Garros od roku 1937, kdy z něho odešel poražen Bunny Austin. V desátém přímém boji o grandslamový titul Murray poosmé prohrál, z toho pětkrát jej zdolal Djoković. Všech 26 předchozích utkání na French Open, v nichž Skot vyhrál úvodní sadu, dovedl do vítězného konce. Proti Srbovi měl v těchto zápasech s vítězným prvním setem, bilanci výher a proher 9–4.

Djoković v Paříži zvítězil při dvanácté účasti, což představovalo nejdelší období muže v čekání na zisk prvního titulu. Z předchozích dvaceti tří odehraných grandslamů nepostoupil do finálového duelu pouze pětkrát. Postupem do čtvrtfinále si srbský tenista 2. června zajistil start na závěrečném Turnaji mistrů v Londýně. Navíc tato výhra znamenala, že se stal prvním tenistou historie s více než 100 miliony dolarů výdělku na odměnách. Po kole částka činila 100 001 974 dolarů a po turnaji pak 101 917 404 dolarů. Druhý Federer měl na kontě přes 98 milionů.

Nasazení hráčů

Odstoupení 
Související informace naleznete v sekci Odhlášení tenisté
  Roger Federer (původně 3. nasazený)
  Gaël Monfils (původně 14. nasazený)
  Alexandr Dolgopolov (původně 28. nasazený)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2016